Яшлык:

 Яшлык — туркменская телерадиокомпания, ведущая вещание на туркменском языке.
 Яшлык — посёлок в республике Туркмения на канале Туркменбаши.
 Яшлык - уйгурская группа